Le terme piquetage peut désigner :  
 piquetage : marquer l'emplacement d'un bâtiment ou d'un terrain à l'aide de piquets ;  
 piquetage, au Québec : en français métropolitain l’équivalent est piquet de grève dans le sens d'occuper un terrain donné, par extension il peut être utilisé dans le cadre d'une surveillance de secteur par une force de sécurité par exemple en lieu et place d'une filature ;  
 piquetage, en agriculture : action de couper le blé ;  
 piquetage, en coiffure : couper des mèches des cheveux très courts d'une manière inégale ;  
 piqueter : action de piqueter, parsemer de petits points.

Notes et références